Claribalte Passos (Caruaru, 25 de março de 1923 – Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1986) foi um compositor, jornalista, advogado, folclorista e escritor brasileiro.

Compositores de Pernambuco
Jornalistas de Pernambuco
Advogados de Pernambuco
Folcloristas de Pernambuco
Escritores de Pernambuco
Naturais de Caruaru